Хенрик фон Аппен (, род. 15 декабря 1994 года, Сантьяго, Чили) — чилийский горнолыжник, участник двух зимних Олимпийских игр (2014 и 2018) и четырёх чемпионатов мира (2013, 2015, 2017, 2019). Победитель и призёр этапов Южноамериканского кубка. Знаменосец сборной Чили на Олимпийских играх 2018 года.

Спортивная биография 
На соревнованиях под эгидой FIS Хенрик начал выступать в 2009 году. В течение нескольких сезонов фон Аппен участвовал в стартах в рамках Южноамериканского кубка, гонок FIS и чемпионатах мира среди юниоров. На мировых первенствах фон Аппен впервые выступил на чемпионате 2013 года. Лучшим результатом для чилийского горнолыжника стало 67-е место в гигантском слаломе. 30 декабря 2013 года чилиец дебютировал в Кубке мира на этапе в канадском Лейк-Луизе.

В 2014 году фон Аппен дебютировал на зимних Олимпийских играх. В Сочи чилиец выступил в четырёх дисциплинах, не стартовав только в слаломе. В суперкомбинации и в супергиганте фон Аппен показал 32-е время. В скоростном спуске Хенрик стал 41-м, а в гигантском слаломе чилиец не смог завершить первую попытку.

На чемпионате мира 2015 года Хенрик фон Аппен выступил во всех пяти дисциплинах. Трижды молодому чилийцу удалось попасть в число 40 сильнейших, а лучшим для Аппена стало 32-е место в комбинации. По итогам сезона 2014/2015 фон Аппен занял пятую позицию в общем зачёте Кубка Южной Америки. В сезоне 2015/16 вновь стал пятым в общем зачёте Кубка Южной Америки, а через год стал шестым в этом зачёте.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Личная жизнь 
 Обучается в Чилийском университете на факультете коммерции.

Ссылки 
 
 Профиль спортсмена на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014
 

Горнолыжники Чили
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года